Labkraut steht für:

 Arten der Labkräuter
 Arten der Rötegewächse (z. B. Oldenlandia sp.)